Gioiello ima više značenja:
 Gioiello, Pavia
 Gioiello, Perugia